William Ley (1612–1679) – angielski arystokrata, 4. hrabia Marlborough
 William Clement Ley (1840–1896) – brytyjski duchowny i meteorolog

Zobacz też 
 Willy Ley